

Artes 
Televisão
 Rafaela (1977) — telenovela venezuelana
 Rafaela (2011) — telenovela mexicana

Geografia 
 Rafaela (Santa Fé) — localidade argentina na província de Santa Fé, Argentina

Outros 
 Rafaela (sucuri) — nome de uma cobra sucuri que apareceu em novelas

Desambiguações de topônimos